Scimitar ist 
  
 ein orientalischer Säbel, siehe Scimitar (Waffe)
 der medizinische Name einer seltenen, auch „Türkischer Säbel“ genannten Form der Lungenvenenfehlmündung, siehe dazu Lungenvenenfehlmündung#Das Scimitar-Syndrom
 das Scimitar-Zeichen ist ein radiologisches Zeichen in der Angiographie, welches bei der Zystischen Adventitiadegeneration zu beobachten ist
 ein britisches Kampfflugzeug aus dem Kalten Krieg, siehe Supermarine Scimitar
 eine ehemalige britische Fluggesellschaft, siehe Scimitar Airlines
 die überlieferte Bezeichnung einer aus 216 Homerversen bestehenden, für Orakelzwecke verwendeten Liste, siehe Homeromantie
 eine Gattung der ausgestorbenen Säbelzahnkatzen, siehe Homotherium
 der Name eines militärgeschichtlich bedeutsamen Hügels auf der Gallipolihalbinsel, siehe dazu Schlacht um Scimitar Hill
 eine Typenbezeichnung des britischen leichten Panzers, siehe Scorpion (Panzer)
 ein Automodell, siehe Reliant Scimitar
 das Schiff des Remaner-Führers Shinzon im Film Star Trek: Nemesis
 der Name eines Triebwerksentwurfs für einen europäischen Überschallpassagierjet, siehe Long Term Advanced Propulsion Concepts and Technologies
 der Name einer Game-Engine für Computerspiele (auch Anvil), siehe Anvil (Spiel-Engine)